

Гемер — місто в землі Північний Рейн-Вестфалія.

Гемер — село в окрузі Ревуца, Банськобистрицький край.
 Ґемерська жупа — історична жупа часів Австро-Угорщини.
 Гемера (історична область) — історична область у Словаччині.